Literatura: Charlotte's Web, llibre infantil d'E. B. White

 Cinema:
 La teranyina de la Carlota (pel·lícula de 1973) (anglès: Charlotte's Web), pel·lícula musical animada estatunidenca basada en el llibre
 Charlotte's Web 2: Wilbur's Great Adventure, seqüela de la pel·lícula de 1973
 La teranyina de la Carlota (pel·lícula de 2006) (anglès: Charlotte's Web), adaptació del llibre dirigida per Gary Winick